Die Spielzeit 1979/80 war die 10. reguläre Spielzeit der Schweizer 1. Liga im Handball und die 8. Spielzeit als zweithöchste Liga.

Modus 
Die 18 Mannschaften wurden auf 3 Gruppen à 6 Mannschaften eingeteilt. Diese spielten eine Hin- und Rückrunde.

Die Gruppensieger spielten eine Finalrunde. Der Sieger dieser Finalrunde wurde 1. Ligameister und stieg direkt in die Nationalliga auf. Die Zweitplatzierten spielten ein Barrage-Spiel gegen die zweitletzte Mannschaft der Nationalliga.

Die letzte Mannschaft jeder Gruppe stieg direkt in die 2. Liga ab.

Regionalrunde

Ost

Zentral

West

Finalrunde

Rangliste 
||
||Meister und Aufstieg in die Nationalliga
||Barrage

|}

Spiele

Einzelnachweise 

1979 1980
Handballsaison 1979/80